Georges Vacher de Lapouge (1854-1936) – antropologo francese
 Jean-Louis Vacher (1951) – ex cestista francese
 Paul Vacher (... – 1975) – profumiere francese